Віджайпур/Джагдішпур — Халдія — проєктний трубопровід, який має з'єднати штат Уттар-Прадеш на півночі Індії та східне узбережжя країни (штати Західна Бенгалія і Одіша).

В Уттар-Прадеш завершується велика газопровідна система Хазіра – Віджайпур – Джагдішпур, споруджена для постачання блакитного палива до ряду північних провінцій з родовищ західного узбережжя. Первісно планувалось, що для підтримки поставок на північ в умовах падіння видобутку на західних родовищах прокладуть трубопровід уздовж східного узбережжя від Какінада (штат Андхра-Прадеш) до Халдія (Західна Бенгалія), звідки маршрут поверне на північний захід у напрямку Джагдішпура. Проте в кінці 2000-х поставки з басейну Крішна-Годаварі, під родовища якого планувався згаданий маршрут, спрямували  через центральну частину індійського півострова до району Сурат в Гуджараті, тобто на вихідну точку системи Хазіра — Джагдішпур.

Втім, ідея з'єднання східного узбережжя з Джагдішпур не була відкинена остаточно. Тільки тепер планувалось спорудили лише ділянку від Халдія до Джагдішпур, а джерелом наповнення системи повинні були слугувати плавучі регазифікаційні термінали, створені в районі Калькутти. В 2011 році про це оголосила індійська державна компанія GAIL, яка анонсувала газифікацію розташованих по трасі майбутнього трубопроводу довжиною 2000 км штатів Західна Бенгалія, Джаркханд та Біхар.

У 2016 році GAIL окреслила кілька етапів реалізації проєкту, трасу якого відкоригували, так що її довжина повинна сягнути 2500 км. Спершу у строк до 2018 року планується спорудити трубопровід від Аллахабаду (на південний схід від Джагдішпур) до Dobhi у шатті Біхар. До Аллахабаду вже поданий газ через одне з відгалужень системи Хазіра — Джагдішпур, проте паралельно йому буде прокладено другу нитку за маршрутом Віджайпур — Auriaya — Аллахабад. На другому етапі газопровід продовжать через штат Джаркханд до порту Dhamra у штаті Одіша, де планується створити плавучий регазифікаційний термінал. Крім того, на третьому етапі систему повинні все-таки з'єднати з Халдія у Західній Бенгалії, де також має розміщуватись термінал для імпорту ЗПГ.

У тому ж 2016 році уряд підтримав цей проєкт, пообіцявши забезпечити 40 % необхідного фінансування. При цьому передбачається, що серед головних споживачів блакитного палива на маршруті газопроводу стануть заводи з виробництва добрив у Gorakhpur, Barauni та Sindri.

Примітки 

Газопроводи Індії
Проєктні газопроводи